CAA puede referirse a:
 Comandos Autónomos Anticapitalistas, fueron una serie de organizaciones terroristas activas en el País Vasco y Navarra durante el final de la década de 1970.
 Confederación Africana de Atletismo,  institución que representa a las federaciones nacionales africanas de atletismo a nivel competitivo ante la IAAF.
 Colonial Athletic Association, una conferencia de la División I de la NCAA que opera principalmente en la Costa Este de los Estados Unidos.
 Código Alimentario Argentino, código Alimentario que regula en todo el territorio de la República Argentina a todos los alimentos, condimentos, bebidas o sus materias primas y los aditivos alimentarios.
 Consejo Audiovisual de Andalucía, autoridad independiente que regula el sector audiovisual de Andalucía.
 Civil Aviation Authority, autoridad de aviación británica.
 Club Atlético Acassuso, club de fútbol de Boulogne, Argentina.
 Autorización de la Autoridad de Certificación, Certification Authority Authorization, CAA por sus siglas en idioma inglés